Portocarrero est le patronyme de diverses personnes :
Alonso Hernández Puertocarrero, Capitaine de Hernán Cortés et Conquistador du Mexique à ses côtés.
Anastasio Somoza Portocarrero, fils du président nicaraguayen Anastasio Somoza Debayle.
Gaspar Portocarrero, gouverneur d'Espagne de 1681 à 1682
Hernandes Teillo Porto Carrero (?-1597), gouverneur de Doullens et auteur de la surprise d'Amiens
Joaquín Fernández Portocarrero, cardinal, patriarche latin d'Antioche (1740-1760)
Jorge Velásquez Portocarrero, président de la région péruviennes Ucayali
Luis Manuel Fernández Portocarrero (1635-1709), cardinal, archevêque de Tolède.
Melchor Portocarrero y Lasso de la Vega, vice-roi de Nouvelle-Espagne de 1686 à 1688
Vladimiro Huaroc Portocarrero, président de la région péruviennes Junín